Das arabische Wort Haddsch (auch Hadsch, Hajj, Hadj, Haj und mit Artikel al-Haddsch o. ä.) bezeichnet
 die islamische Pilgerfahrt Haddsch ()
 den Ehrentitel Hāddsch ()
 al-Haddsch (Sure), 22. Sure des Korans

 das Pseudonym von Imad Mughnija (1962–2008), führendes Hisbollah-Mitglied
 Al-Haddsch Omar (1797–1864), westafrikanischer Reichsgründer

Siehe auch:

 Hajj
 Hadj
 Haj
 Hadsch